Парень встречает девушку — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Парень встречает девушку» — французский фильм Леоса Каракса 1984 года.
 «Парень встречает девушку» — британский телевизионный комедийный мини-сериал 2009 года.  
 «Парень встречает девушку» — американский фильм Эрика Шеффера 2014 года.